Gautrekr è un leggendario re dei Geati che compare in diverse fonti, come la Saga di Gautrekr (a lui dedicata), la Hrólfs saga Gautrekssonar, la Saga di Bósi e Herrauðr, la Saga degli Ynglingar, il Nafnaþulur (parte dell'Edda in prosa) e lAf Upplendinga konungum.

Gautrekr compare in differenti periodi storici e forse rappresenta diversi re chiamati Gautrekr, poiché il nome significa semplicemente "signore dei Geati". Nei vari periodi ha anche diversa prole; tuttavia, tutte le fonti lo dicono figlio di un certo Gaut o Gauti, e in una delle ambientazioni più tarde viene riportato che Gaut diede a Götaland il suo nome.

Nel Nafnaþulur, è incluso nel novero dei re del mare dopo suo padre Gauti.

Ambientazione antica
Nell'ambientazione antica, Gautrekr è contemporaneo di personaggi leggendari come Starkaðr e i re svedesi Alrekr e Eiríkr.

La Saga di Gautrekr riporta che Gautrekr nacque dall'incontro tra Gauti, re di Västergötland, e Snotra, la più intelligente di una famiglia di spilorci delle foreste. La sua famiglia si suicidò tutta per aver perso troppo cibo ospitando Gauti; Snotra portò il figlio Gautrekr alla corte di re Gauti, ed egli anni dopo sul letto di morte lo nominò suo erede.

Gautrekr sposò Álfhildr, figlia di re Harald di Wendland. Quando ella morì, Gautrekr andò fuori di testa, ignorando ogni questione di stato e trascorrendo tutto il suo tempo sul tumulo di Álfhildr facendo volare il suo falcone.

Tramite un inganno e i consigli di Neri, uno degli jarl di Gautrekr, un uomo chiamato Ref, ottenne la mano della figlia di Gautrekr, Helga; egli ottenne anche la contea che Neri reggeva per conto di re Gautrekr.

Se la Saga di Gautrekr ci dice che il re aveva una figlia chiamata Helga, la Hrólfs saga Gautrekssonar aggiunge due figli maschi, Ketill e Hrólfr Gautreksson. Entrambi succedettero a Gautrekr e Hrólfr trascorse molti anni saccheggiando in Bretagna e Gran Bretagna finché alla fine non rapì la principessa svedese Þornbjörg e la prese in moglie.

Gautrekr il Mite
Nell'ambientazione tarda, Gautrekr il Mite è il padre di Algautr, l'ultimo re dei Geati nelle leggende scandinave.

Sia lAf Upplendinga konungum che la Saga degli Ynglingar lo dicono figlio di Gaut, l'uomo da cui prese il nome Götaland. LAf Upplendinga konungum riporta che Gautrekr era sposato con Alof figlia di re Óláfr inn skyggni di Närke; entrambe le fonti affermano che Gautrekr ebbe un figlio chiamato Algautr, la cui figlia Gauthildr avrebbe sposato re Ingjaldr illráði.

La Saga degli Ynglingar prosegue narrando di come il re svedese invitò Algautr e altri sovrani di piccoli regni ad un banchetto ad Uppsala per poi bruciarli vivi nella sala del banchetto. Ingjaldr procedette poi a conquistare i regni dei sovrani morti.

Gautrekr il Generoso
Nella Saga di Bósi e Herrauðr, è brevemente menzionato Gautrekr il Generoso figlio di Gauti figlio di Odino. Si aggiunge anche che suo fratello Hringr era re di Östergötland e padre di Herrauðr: questo Herrauðr è lo stesso Herrauðr, jarl geato, che diede sua figlia Þóra borgarhjörtr a Ragnar Lodbrok quando questi l'aveva salvata da un linnormr, come raccontato in altre saghe.

Genealogia mitologica e storica 
Cercando di mettere assieme varie fonti, sia storiche che mitologiche, spesso difficilmente compatibili fra loro (per via della tendenza ad avocarsi antenati illustri, al sovrapporre più figure distinte e al moltiplicare le gesta, per cui si attribuiva spesso una vita alquanto lunga, o ulteriori figli, ai re più importanti), è possibile tracciare il seguente albero genealogico, del tutto indicativo:

Note

Collegamenti esterni
 La Saga di Gautrekr  in lingua originale da heimskringla.no
 La Hrólfs saga Gautrekssonar  in lingua originale da heimskringla.no.

Re dei Geati